Armée Belge / Belgisch Leger, een taalgemengde afkorting voor het Belgische leger
American Basketball League
Australian Basketball League
ABL of OpenEdge Advanced Business Language, een programmeertaal van Progress Software
ABL Space Systems, een Amerikaans ruimtevaart bedrijf